2-й выпуск Рад ам Ринг — шоссейной однодневной велогонки c маршрутом по трассе Нюрбургринг. Гонка длиной 141,2 км была проведена 30 июля 2017 года в рамках UCI Europe Tour 2017 под категорией 1.1. Победу одержал голландец Хюб Дёйн из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 3 проконтинентальных и 13 континентальных команд. На старт соревнования вышли 114 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Рад ам Ринг 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2017 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2017 году
Июль 2017 года